Шпикерог () — остров в Германии, входящий в группы Фризских островов. В административном плане имеет статус общины в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Виттмунд. Занимает площадь 18,25 км².

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии
Острова Германии
Восточно-Фризские острова